

Botanique 
On appelle géraniums deux groupes de plantes de la famille des Géraniacées :
 les Géraniums (botanique), espèces du genre Geranium, qui sont des plantes des régions tempérées dont quelques-unes sont cultivées comme plantes vivaces de jardin. Néanmoins, la majorité des géraniums d'ornement ne sont pas réellement des géraniums mais :
 les Géraniums (des fleuristes), désignant certaines variétés cultivées du genre Pelargonium, originaire d'Afrique australe, très populaires dans les régions tempérées où elles sont notamment utilisées comme plantes de balcon, vivaces dans les pays froids.

Les extraits de géranium de certains produits ou certains médicaments ne proviennent pas des géraniums des fleuristes ou Pelargonium.
De même, les propriétés et intérêts médicinaux du Geranium ne sont pas ceux du Pelargonium et vice versa.

Le pluriel peut aussi s'écrire et se prononcer gerania.

Musique 
 Géranium est un groupe musical alsacien fondé en 1975.

de:Geranium